Song Hye-rim (koreanisch: ; * 24. Januar 1937 in Changnyeong; † 18. Mai 2002 in Moskau) war eine nordkoreanische Schauspielerin. Sie war die Geliebte von Kim Jong-il.

Frühes Leben und Karriere 
Song wurde in Changnyeong unter japanischer Herrschaft geboren. Sie war 1955 am Pyöngyang Movie College, verließ es jedoch im folgenden Jahr, da sie eine Tochter zur Welt gebracht hatte. Später hat sie sich erneut angemeldet und machte ihren Abschluss. 1960 hatte sie ihr Filmdebüt. In den 1960er Jahren wurde sie zu einer beliebten Schauspielerin und trat in Filmen wie „Onjŏngryŏng“ (온정령) und „Baek Il-hong“ (백일홍) auf.

Die meisten Berichte über Songs Leben stammen aus den Erinnerungen ihrer Schwester Song Hye-rang. Ihre ehemalige Freundin Kim Young-soon veröffentlichte ihre Memoiren „I was Song Hye-rim’s Friend“ und enthüllte, dass sie und ihre Familie zehn Jahre lang in ein Konzentrationslager geschickt wurden, weil sie Hye-rims Geheimnis herausgefunden hatte. Dies führte zum Tod ihrer Eltern, Kinder und ihrem Mann. 2003 gelang ihr die Flucht nach Südkorea.

Privates 
Song begann 1968 mit Kim Jong-il auszugehen, nachdem sie sich von ihrem ersten Ehemann hatte scheiden lassen. Es wird angenommen, dass sie seine erste Geliebte war. Die Geburt ihres Sohnes soll vor Kim Il-sung bis 1975 geheim gehalten worden sein.

Tod 
Ab den frühen 1980er Jahren reiste Song häufig zur medizinischen Versorgung nach Moskau. 1996 soll Song in den Westen übergelaufen sein, aber Geheimdienstmitarbeiter in Südkorea dementierten die Geschichte. Sie soll am 18. Mai 2002 gestorben sein. Laut einigen Berichten starb sie in Moskau.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Kim Jong-il
⚭Jongsuk
Ehepartner einer berühmten Person
Nordkoreaner
Geboren 1937
Gestorben 2002
Frau